Ruy Barbosa, (1849-1923) giurista, politico e scrittore brasiliano. 
 Ruy Barbosa, un comune brasiliano dello stato di Bahia.
 Ruy Barbosa, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.